Manderup Due kan syfta på:

 Manderup Due (omkring 1598-1660), dansk ämbetsman
 Manderup Due (1668-1710), dansk militär